

Geografia 
 Doré – fiume della Francia

Persone 
 Gustave Doré (1832-1883) – pittore e incisore francese
 Julien Doré (1982) – cantautore e attore francese

Pagine correlate 
Dore